Łukasz Michalski (ur. 1988) – polski lekkoatleta, tyczkarz
 Łukasz Michalski – historyk, dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego